Rivea är ett släkte av vindeväxter. Rivea ingår i familjen vindeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vindeväxter
Rivea